Ksty – wieś w Rosji, w osiedlu wiejskim Zaborjewskoje rejonu diemidowskiego w obwodzie smoleńskim
 Ksty – chutor na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Prozoroki
 Ksty – stacja kolejowa w miejscowości Kstouka, w rejonie połockim, w obwodzie witebskim, na Białorusi